Eine Schillerlocke, in Anspielung auf die Haartracht Friedrich Schillers,  ist:

 Schillerlocke (Fisch), ein geräucherter Bauchlappen des Dornhais
 Schillerlocke (Gebäck), ein tüten- oder röhrenförmiges Gebäck aus Blätterteig